|-
| (112301) 2002 LY42||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112302) 2002 LC44||||9 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112303) 2002 LK44||||4 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112304) 2002 LJ46||||11 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112305) 2002 LL46||||11 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112306) 2002 LL47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112307) 2002 LQ47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112308) 2002 LR47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112309) 2002 LQ48||||10 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112310) 2002 LV48||||12 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112311) 2002 LV54||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112312) 2002 LW54||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112313) 2002 LL55||||12 червня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (112314) 2002 LN56||||9 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112315) 2002 LA59||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112316) 2002 LC59||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112317) 2002 LO59||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112318) 2002 LD60||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112319) 2002 MM||2002 MM||17 червня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (112320) 2002 MB1||||19 червня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (112321) 2002 MY1||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112322) 2002 MC2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112323) 2002 MF2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112324) 2002 MA3||||24 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112325) 2002 MD3||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112326) 2002 MM4||||22 червня 2002||Обсерваторія Ла-Пальма||Обсерваторія Ла-Пальма
|-
| (112327) 2002 MR4||||26 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 112328 Клінкефус (Klinkerfues)||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||Майк Мейєр
|-
| (112329) 2002 NY||2002 NY||5 липня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112330) 2002 NC1||||5 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112331) 2002 NM1||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112332) 2002 NT1||||6 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112333) 2002 NA2||||6 липня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (112334) 2002 ND4||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112335) 2002 NE4||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112336) 2002 NJ4||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112337) 2002 NR4||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (112338) 2002 NX5||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (112339) 2002 NF6||||11 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (112340) 2002 NN6||||11 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (112341) 2002 NY6||||9 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112342) 2002 NB7||||9 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112343) 2002 NE7||||9 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112344) 2002 NW8||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112345) 2002 ND9||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112346) 2002 NC10||||4 липня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112347) 2002 NS10||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112348) 2002 NU10||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112349) 2002 NA11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112350) 2002 NG11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112351) 2002 NO11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112352) 2002 NK12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112353) 2002 NB13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112354) 2002 NE13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112355) 2002 NU14||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112356) 2002 NY14||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112357) 2002 NV15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112358) 2002 NH16||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112359) 2002 NJ16||||5 липня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112360) 2002 NU17||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112361) 2002 NB18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112362) 2002 ND18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112363) 2002 NH18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112364) 2002 NK18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112365) 2002 NS18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112366) 2002 NU18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112367) 2002 NV18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112368) 2002 NC19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112369) 2002 NV19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112370) 2002 NO20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112371) 2002 NV20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112372) 2002 NW21||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112373) 2002 NM22||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112374) 2002 NC24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112375) 2002 ND24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112376) 2002 NF24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112377) 2002 NP24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112378) 2002 NV25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112379) 2002 NW25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112380) 2002 NN27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112381) 2002 NR27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112382) 2002 NV27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112383) 2002 NL28||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112384) 2002 NO28||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112385) 2002 NY28||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112386) 2002 NL29||||14 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112387) 2002 NM29||||14 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112388) 2002 NU29||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112389) 2002 NC31||||15 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112390) 2002 NN31||||8 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112391) 2002 NZ32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112392) 2002 NA33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112393) 2002 ND33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112394) 2002 NF33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112395) 2002 NK33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112396) 2002 NR33||||13 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112397) 2002 NP35||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112398) 2002 NU35||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112399) 2002 NF36||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112400) 2002 NG36||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

112300